Erdon Daci (Macedonisch: Ердон Даци) (Skopje, 4 juli 1998) is een Noord-Macedonisch voetballer die sinds 2021 uitkomt voor KVC Westerlo.

Clubcarrière 
Daci maakte in 2017 de overgang van FK Vardar naar Konyaspor, dat hem eerst opnam in zijn jeugdopleiding. Op 18 augustus 2019 maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van de club: op de openingsspeeldag van de Süper Lig kreeg hij tegen Ankaragücü (0-0) meteen een basisplaats.

In augustus 2021 ondertekende hij een contract voor drie seizoenen bij de Belgische tweedeklasser KVC Westerlo.

Clubstatistieken 

Macedonisch voetballer